Stefan Zelger (ur. 9 września 1993 r. w Bolzano) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu CS ESERCITO.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 16 marca 2012 roku, podczas zawodów juniorskich we włoskiej miejscowości Toblach, gdzie zajął 48. miejsce na dystansie 3,3 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 stycznia 2017 roku w Toblach, w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 50. miejscu. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Seefeld in Tirol, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 28. pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Zelger nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Bibliografia 
 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Bolzano